Physics processing unit, een microprocessor voor het uitvoeren van natuurkundige berekeningen
Partij voor Volkseenheid, een politieke partij in Tadzjikistan
de SIL-code en ISO 639-3 code van Papora-Hoanya
PPU (band), een Eurock muziekband